Le mot tresse peut désigner plusieurs choses.
 une tresse, aussi appelée natte, un type de coiffure ; 
 La Tresse, un roman de Laetitia Colombani ; 
 la tresse, une structure de groupe naturelle, utilisée en théorie des groupes et en topologie ; 
 Tresses, une commune du Sud-Ouest de la France ; 
 la tresse au beurre, une pâtisserie.